Vaudreuil-Soulanges, une municipalité régionale de comté du Québec.
 Vaudreuil-Soulanges, une ancienne circonscription électorale provinciale du Québec.
 Vaudreuil-Soulanges, une circonscription électorale fédérale du Québec.